A35 kan syfta på:

 A35 (spårvagn) – en spårvagnstyp i Stockholm
 Austin A35 – en bilmodell